Manga kan syfta på:
 Manga –  en japansk stil för tecknade serier
 Manga (djur) –  ett släkte av fjärilar

Personer
 Manga (fotbollsspelare) (1937–), en brasiliansk fotbollsspelare Haílton Corrêa de Arruda

Geografi

Brasilien 

 Floriano (ort), Piauí, 
 Manga (kommun), Minas Gerais, 
 Manga (ort i Brasilien, Minas Gerais, Manga),

Burkina Faso 

 Manga (regionhuvudort), Centre-Sud, Zoundweogo Province,

Burundi 

 Manga (periodiskt vattendrag i Burundi, Ruyigi),

Filippinerna 

 Manga River (vattendrag i Filippinerna, Cagayandalen), Province of Nueva Vizcaya, 
 Manga River (vattendrag i Filippinerna, Bohol), Province of Camarines Sur, 
 Manga (ort i Filippinerna, Cagayandalen), Province of Cagayan, 
 Mangga (ort i Filippinerna), Centrala Luzon, Province of Nueva Ecija, 
 Manga (ort i Filippinerna, Bohol), Province of Albay, 
 Manga (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN), Province of Sarangani, 
 Manga River (vattendrag i Filippinerna, Centrala Visayas), Province of Bohol, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar